Damiano Binetti (1968), musicista e direttore d'orchestra italiano
 Fulvio Binetti (1966), musicista italiano autore, produttore ed editore online
 Paola Binetti (1943), medico e politica italiana
 Tony Binetti (1983), cestista statunitense
 Vincenzo Binetti (1937-1997), magistrato e politico italiano